The Banquet (Haomen yeyan) est un film hongkongais réalisé par Alfred Cheung et Joe Cheung en 1991. Aussi connu sous le nom de Party of a Wealthy Family.
 The Banquet (Ye yan) est un film chinois réalisé par Feng Xiaogang en 2006.